General Electric (GE) - een technologie- en dienstenconcern
 GE Plastics - een tak van General Electric die kunststoffen fabriceerde
 GE Capital - de financiële dienstverleningsdivisie van General Electric
 Georgië (GE) - een Euraziatisch land met landcode GE volgens ISO 3166-1
 GE Building - een van de vroegere benamingen van een wolkenkrabber, thans Comcast Building, in New York
 General Electric-matrix - een portfolio-analysematrix voor bedrijfsunits
 GE Jenbacher - een leverancier van gasmotoren en warmtekrachtkoppelingen

 Ge (geslacht) - een geslacht van vlinders
 Nikolaj Ge (1831-1894) - een Russisch schilder van Franse afkomst
 Germanium (Ge) - een scheikundig element
 Gij - een persoonlijk voornaamwoord
 Ge (volk) of Gê - een volk in Brazilië
 Ge (achternaam), een Chinese familienaam

.ge - het achtervoegsel van domeinnamen van Georgië

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel ge-